Holger Bisgaard kan henvise til flere personer:

 Holger Bisgaard (økonom) (1864-1948) – en dansk nationaløkonom og sparekasseinspektør (fulde navn: Holger Ludvig Bisgaard)
 Holger Bisgaard (læge) (1880-1943) – en dansk læge (fulde navn: Holger Ove Bisgaard)
 Holger Bisgaard (byplanlægger) (født 1952) – en dansk byplanlægger og tidligere planchef i Københavns Kommune